est une expression anglo-saxone signifiant « joli monde ». Elle peut faire référence à :

Manga 

 Beautiful World, manga de Naito Yamada édité en 2000.

Télévision 
 Beautiful World , série télévisée sud-ciréenne

Musique

Chanson 

 , chanson de Devo présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Westlife présente sur l'album  sorti le ..

 Album 

 , album d'Arashi sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Beautiful World, album de Connie Talbot sorti le  ;
 , album de Take 6 sorti le  ;
 ''''', album de Take That sorti le .

Voir aussi